Příjmení Gingrich, přechýleně Gingrichová, nosí více encyklopedicky významných osobností:

 Arnold Gingrich (1903–1976) – americký editor, spisovatel a fotograf,
 Newt Gingrich (* 1943) – americký republikánský politik, předseda sněmovny reprezentantů,
 Callista Gingrichová (* 1966) – americká podnikatelka, diplomatka a manželka Newta Gingriche.